George Byng kan syfta på bland andra:

*George Byng, 1:e viscount Torrington (1663–1733), brittisk peer 
George Byng, 3:e viscount Torrington (1701–1750), brittisk peer
George Byng, 4:e viscount Torrington (1740–1812), brittisk peer
George Byng, 6:e viscount Torrington (1768–1831), brittisk peer
George Byng, 2:e earl av Strafford (1806–1886), brittisk peer 
George Byng, 7:e viscount Torrington (1812–1884), brittisk peer
George Byng, 3:e earl av Strafford (1830–1898), brittisk peer
George Byng, 8:e viscount Torrington (1841–1889), brittisk peer
George Byng, 9:e viscount Torrington (1886–1944), brittisk peer